Нуба

 Нуба — общее название народностей, проживающих на границе Судана и Южного Судана в Нубийских горах.
 Нуба — вокально-инструментальная композиция так называемой андалусской традиции в арабской музыке.